Momofuku – album di Elvis Costello & The Imposters del 2008
 Momofuku – catena di ristoranti statunitense